Sjeverna Makedonija se kao neovisna država prvi put na Eurosongu pojavila 1996.

Predstavnici

Povezani članci 
 Makedonija na Dječjoj pjesmi Eurovizije

Izvori 

Države na Pjesmi Eurovizije
Sjevernomakedonska glazba